Писаревка () — село, Писаревский сельский совет, Синельниковский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1224886801. Население по переписи 2001 года составляло 533 человека.

Является административным центром Писаревского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Зелёный Гай,
Марьевка,
Новоилларионовское и
Пристень.

Географическое положение 
Село Писаревка находится на правом берегу реки Малая Терса сразу после места слияния рек Нижняя Терса и Средняя Терса.

История 
 Село Писаревка до революции называлось Ново-Павлоградское. Основано запорожскими казаками после разрушения Сечи в 1775 году. После уничтожения Запорожской Сечи земли принадлежали графу Воронцову-Дашкову. На Слобожанщине (Харьковщина), граф с собак наменял крестьян в Большой-Писаревке и привез сюда. Новую деревню тоже назвал Писаревкой. Село расположено на правом берегу р.Малый

Экономика 
 ФХ «Червона Долина 2006».

Объекты социальной сферы 
 Гимназия
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Примечания